Bierfass oder Bierfaß steht für:

 Bierfaß, historisches  Flüssigkeitsmaß in Galizien
 Selbstkühlendes Bierfass, Bierfass, das sich mittels Verdampfungskühlung selbst kühlt

Siehe auch:

 Fass